Бутковичі (Росія) — присілок у Росії, Лузькому районі Ленінградської області;
 Бутковичі (Хорватія) — населений пункт у Хорватії, в Істрійській жупанії у складі громади Светвинченат.